Erich Klinge ist der Name folgender Personen:

* Erich Klinge (Sportwissenschaftler) (1889–1957), deutscher Sportmedizer und Hochschullehrer
 Erich Klinge (Jurist) (1925–1998), deutscher Jurist